Dapelgo peut désigner :
 Dapelgo, la commune rurale située dans le département de Bindé au Burkina Faso.
 Dapelgo, la commune rurale située dans le département de Gounghin au Burkina Faso.